Corti da sogni - Antonio Ricci Festival internazionale del cinema è una rassegna cinematografica a cadenza annuale che si tiene nel mese di maggio a Ravenna. È organizzato dal Circolo del Cinema Sogni, intitolato alla memoria di Antonio Ricci, dal maggio 2000.

Storia

Collegamenti esterni
 

Festival cinematografici in Emilia-Romagna
Festival a Ravenna